Gourdon kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gourdon Peak, 
 Gourdon Peninsula,

Frankrike 

 Gourdon, Saône-et-Loire, kommun i departementet Saône-et-Loire,
 Gourdon, Lot, kommun i departementet Lot, 
 Gourdon, Alpes-Maritimes, kommun i departementet Alpes-Maritimes, 
 Gourdon, Ardèche, kommun i departementet Ardèche,

Storbritannien 

 Gourdon, Skottland, ort, Aberdeenshire, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar